Le qualificazioni del singolare del Gerry Weber Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Yūichi Sugita (ultimo turno)
  Denis Istomin (primo turno)
  Andreas Seppi (ultimo turno)
  Ernesto Escobedo (ultimo turno)

  Andrey Kuznetsov (primo turno)
  Vasek Pospisil (qualificato)
  Mikhail Youzhny (qualificato)
  Lukáš Lacko (qualificato)

Qualificati 

  Mikhail Youzhny
  Maximilian Marterer

  Lukáš Lacko
  Vasek Pospisil

Lucky Loser 

  Yūichi Sugita

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2017